Буце́нко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Буценко, Афанасий Иванович (1889—1965) — советский государственный и партийный деятель.
 Буценко, Константин Леонидович (род. 1969) — советский и украинский хоккеист.
 Буценко, Никита Константинович (род. 1990) — украинский хоккеист.
 Буценко, Николай Валерьевич (род. 1991) — украинский боксёр.